Pellarin & Lenler var et samarbejde mellem de to musikere Lars Pellarin og Kim Lenler, der udsendte et enkelt album.

De besluttede efter mange våde lytteaftener i selskab med perifer pop og nichepræget electro, at de ligeså godt kunne lave noget musik sammen. Det kunne man første gang høre på det Pellarin-stiftede selskab Statler & Waldorfs kompilation 'Teeth', hvor de to teknikere bød på en skønsom blanding af r'n'b og techno – eller mere (u)præcist – et mix af hiphop- soul- og hiphouse-elementer kørt sammen med eksperimenterende dub-teknikker og trance-agtig minimalisme.

Som solokunstner har Lars Pellarin udgivet tre albums. Først den Autechre-inspirerede 'Tangible Abstractions' og derefter 'Athen', der blev skruet sammen med hjælp fra en fiffig hjemmelavet delay-maskine og befandt sig i mellemrummet mellem dub og techno.

Kim Lenler har siden de tidlige 90'ere været en del af det danske techno-dj miljø. Med tiden bevægede han sig dog mere og mere i retning af den eksperimenterende noise-scape-scene.

I 2006 udsendte gruppen albummet Going Through Phases.

Diskografi 
 Going Through Phases, (2006)

Referencer 

 Pellarin & Lenler  på DRs musikleksikon

Fra DR's Musikleksikon
Musikgrupper fra Danmark